Lebese ist der Familienname folgender Personen:
 George Lebese (* 1989), südafrikanischer Fußballspieler
 Lebokeng Lebese, lesothischer Fußballspieler
 Thabang Lebese (1973–2012), südafrikanischer Fußballspieler

sowie die Bezeichnung für:
 Ha Lebese (Makeoana), Ort im Distrikt Berea, Lesotho